Cuenca (Castilië-La Mancha), een stad in Spanje;
 Cuenca (provincie), een provincie in Spanje;
 Cuenca (Batangas), een gemeente in de Filipijnse provincie Batangas;
 Cuenca (Ecuador), een stad in Ecuador.
 Isaac Cuenca, een Spaans voetballer
 Juan Miguel Cuenca, een Spaans wielrenner